Bintang Bayu (plaats), een plaats in Indonesië
Bintang Bayu (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing